Hulu steht für:

 Hulu (Feng Shui), ausgehöhlter und getrockneter Zierkürbis
 Hulu (Streaminganbieter), Online-Videoportal
 Hulu (Heft), Heft an Klingenwaffen
 Ort in der schwedischen Gemeinde Ulricehamn (Gemeinde)
 Bahnhof in der Inneren Mongolei